«Shotgun» () — песня американской ню-метал-группы Limp Bizkit, выпущенная в качестве сингла 17 мая 2011 года под лейблом Flip и Interscope Records.

«Shotgun» — песня, в которой впервые для Limp Bizkit присутствует гитарное соло. Песня была выпущена как первый сингл с альбома Gold Cobra и достиг 26-го места в Canadian Rock Chart. Песня была положительно воспринята критиками, которые благоприятно оценили тяжелое звучание гитары Уэса Борланда и продакшн DJ Lethal.

Текст песни посвящен некоему человеку, который курит коноплю и размахивает дробовиком.

История изданий

Позиции в чартах

Участники записи 
 Фред Дёрст — вокал, продюсер
 Сэм Риверс — бас-гитара
 Уэс Борланд — гитара
 DJ Lethal — семплирование, синтезатор, тёрнтейблизм
 Джон Отто — барабаны

Примечания 

Песни Limp Bizkit
Песни в стиле ню-метал